Сантар:

 Сантар — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Сантар — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Сантар Аксар (род. 1938) — чувашский писатель, литературный критик, поэт, кандидат филологических наук.